Seznam polkov z zaporedno številko 21.

Seznam 
 Pehotni
 21. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 21. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 21. pehotni polk (Wehrmacht)
 21. strelski polk (ZSSR)
 21. strelski polk (Wehrmacht)
 21. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 21. grenadirski polk (Wehrmacht)
 21. Reiter polk (Wehrmacht)
 21. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 21. tankovski polk (Wehrmacht)
 21. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 21. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 21. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 21. artilerijski polk (Wehrmacht)
 21. težkominometni polk (Wehrmacht)
 21. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi